Sanjiao bezeichnet:

 Sanjiao (Lianping) (三角镇), Großgemeinde im Kreis Lianping in der chinesischen Provinz Guangdong
 Sanjiao (Lin) (三交镇), Großgemeinde im Kreis Lin in der chinesischen Provinz Shanxi
 Sanjiao (Liulin) (三交镇), Großgemeinde im Kreis Liulin in der chinesischen Provinz Shanxi
 Sanjiao (Meijiang) (三角镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Meijiang in der chinesischen Provinz Guangdong
 Sanjiao (Qijiang) (三角镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Qijiang der chinesischen Stadt Chongqing
 Sanjiao (Xinfu) (三交镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Xinfu in der chinesischen Provinz Shanxi
 Sanjiao (Yilong) (三蛟镇), Großgemeinde im Kreis Yilong in der chinesischen Provinz Sichuan
 Sanjiao (Yongchuan) (三教镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Yongchuan der chinesischen Stadt Chongqing
 Sanjiao (Zhongshan) (三角镇), Großgemeinde der Stadt Zhongshan in der chinesischen Provinz Guangdong
 Sanjiao (Hanyuan) (三交乡), Gemeinde im Kreis Hanyuan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Sanjiao (Huozhou) (三教乡), Gemeinde der Stadt Huozhou in der chinesischen Provinz Shanxi
 Sanjiao (Jingyan) (三教乡), Gemeinde im Kreis Jingyan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Sanjiao (Jinxiu) (三角乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Jinxiu im Autonomen Gebiet Guangxi der Volksrepublik China
 Sanjiao (Yongxiu) (三角乡), Gemeinde im Kreis Yongxiu in der chinesischen Provinz Jiangxi